Amir Ohana (1976- ), avocat et homme politique israélien ;
 Cláudia Ohana (1963- ), actrice brésilienne ;
 Eli Ohana (1964- ), footballeur israélien ;
 Maurice Ohana (1913-1992), compositeur français.

Patronyme séfarade